Alvise Forzatè – nobile e politico italiano
 Giordano Forzatè – religioso italiano
 Giovanni Battista Forzatè – vescovo cattolico italiano